My Blue Heaven kan syfta på

My Blue Heaven (sång) – en jazzstandard från 1927 av Walter Donaldson
My Blue Heaven (film) – en musikalfilm från 1950
My Blue Heaven  – originaltitel på en amerikansk film från 1990, se Hur jag lärde en FBI-agent dansa marengo